

Personnes 
Gina est un prénom féminin.
 Pour l'origine et la diffusion de ce prénom, voir Gina (prénom).
 

 Gina (1985-), chanteuse autrichienne.

 Lloyd Maepeza Gina (1935-2007), homme d'État salomonais
 Trusty Gina, femme politique eswatinienne.

Titres 

 Gina (1975), film canadien de Denys Arcand.

Sigles 
Gina est un sigle notamment porté par : 
 GINA, bibliothèque logicielle de Microsoft Windows ;
 GInA, programme mondial de lutte contre l'asthme.

Autres 
 BMW Gina (2001), concept-car à carrosserie en textile allemand.

